Cañada de los Manantiales ist der Name folgender Flüsse in Uruguay:

 Cañada de los Manantiales (Maldonado), im Departamento Maldonado
 Cañada de los Manantiales (Salto), im Departamento Salto
 Cañada de los Manantiales (Artigas), im Departamento Artigas